

Sigle 
 Un Nuevo Tiempo  – Un Nuovo Tempo, partito politico venezuelano

Codici 
 UNT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Unst Island / Shetland Island (Regno Unito)

Persone 
 Mati Unt – scrittore, saggista e direttore di teatro estone